Clarke County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Clarke County, Alabama
 Clarke County, Georgia
 Clarke County, Iowa
 Clarke County, Mississippi
 Clarke County, Virginia

Se även 
 Clark County